Никола́й Лоба́нов:
 Лобанов, Николай Александрович (1909—1978) — советский инженер и учёный, конструктор парашютной техники.
 Лобанов, Николай Родионович (1882—1959) — основатель русской зимней авиации, изобретатель первого снеголёта.
 Лобанов, Николай Степанович (1908—1954) — командир отделения 15-го отдельного гвардейского саперного батальона гвардии младший сержант.